580 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 580 км — остановочный пункт Московского региона Октябрьской железной дороги в Московской области. Код 920623.
 580 км — остановочный пункт Санкт-Петербург-Витебского региона Октябрьской железной дороги в Псковской области. Код 057719.